Анна Эдуардовна Чернакова — российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художник и монтажёр. Родилась в Санкт-Петербургe, жила и работала в Канаде, Англии и России. 

В 90-х переехала в Канаду, где познакомилась с Гэвином Брайерсом, с 2008  снова работает в России.

В 2015 году вместе с Александром Адабашьяном основала студию детских и юношеских фильмов «Студия Первый А».

Образование 
 1989 — Государственное Художественно-промышленное училище им. В.Мухиной.
 1993 — ВГИК им Герасимова, мастерская М. М. Хуциева.
 Член Союза кинематографистов и гильдии кинорежиссёров России.
 Член Гильдии режиссёров Великобритании.
 2015 — Доктор философии (The Slade School of Fine Art, University College London)

Фильмография

Режиссёр

Художественные фильмы 
 2022 «Катя-Катя» (Россия, в производстве)
2020 «Про Лёлю и Миньку» (Россия)
 2017 «Жили-были мы» (Россия)
 2013 «Собачий рай» (Россия)
 2010 «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» (Россия)
 2008 «Сезон туманов» (Россия-Англия)
 2002 «Море и звёзды» / Sea and Stars (анимационный, Канада)
 2000 «Последнее лето» / Last Summer (телефильм, Канада)
 1993 «Вишнёвый сад» (Россия)

Документальные фильмы 
 2007 д/ф «Мир и другие космические истории» (Англия)
 2006 д/ф «Дуэт» (Канада)
 2005 д/ф «КлодельНО» (ClaudelNO) (Англия-Франция)
 2002 д/ф «Надписи на воде» (‘Writings on Water’) (Англия-Италия)
 2001 д/ф «Музыка для тысячелетия» (‘Billesdon Millennium Music', (Англия)

Сценарист 
 2020 «Про Лёлю и Миньку» (в соавторстве с Александром Адабашьяном)
 2017 «Собибор» (в соавторстве с Александром Адабашьяном)
2017 «Жили-были мы» (в соавторстве с Александром Адабашьяном,)
 2010 «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» (в соавторстве с Александром Адабашьяном,)
 2008 «Сезон туманов» (в соавторстве с Евгенией Тирдатовой)
 2002 «Море и звёзды» / Sea and Stars (анимационный)
 1993 «Вишнёвый сад»

Продюсер 
 2020 «Про Лёлю и Миньку»  (Россия)
2017 «Жили-были мы»  (совместно с Юрием Сапроновым, Россия)
2013 «Собачий рай» (совместно с Юрием Сапроновым, Россия)
 2010 «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» (совместно со Станиславом Николаевым, Россия)
 2008 «Сезон туманов» (совместно с Евгенией Тирдатовой, Россия-Англия)

Художник 
 2008 «Сезон туманов» (Россия-Англия)
 2002 «Море и звёзды» / Sea and Stars (анимационный, Канада)
1993 «Вишнёвый сад» (Россия)

Монтажёр 
 2022 «Катя-Катя» (Россия, в производстве)
2020 «Про Лёлю и Миньку» (Россия)
 2017 «Жили-были мы» (Россия)
 2013 «Собачий рай» (Россия)
 2010 «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» (Россия)
 2008 «Сезон туманов» (Россия-Англия)
 2002 «Море и звёзды» / Sea and Stars (анимационный, Канада)
 2000 «Последнее лето» / Last Summer (телефильм, Канада)
 1993 «Вишнёвый сад» (Россия)

Актриса 

2020 «Японский Бог» (реж. А. Басов, Россия)
 1992 «Бесконечность» (реж. М. Хуциев, Россия, как Анна Кудрявцева)

Библиография 
В 2013 году в издательстве АСТ вышла сказка «Хрустальный ключ», написанная в соавторстве с А. Адабашьяном.

Фестивали и награды

«Вишнёвый сад» (1993, Россия) 
 Гран-при на кинофестивале в Минске (1994)
 участвовала во многих международных фестивалях, включая конкурсные программы на «Кинотавре» (1994) и Международном кинофестивале в Токио (1993).

«Море и звёзды» (Sea and Stars, 2002, Канада) 
 участвовал в более тридцати международных фестивалях

«Сезон туманов» (2008, Россия-Англия) 
 Приз за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок», Россия, 2008
 Специальный приз жюри и Приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Верное сердце», Россия, 2008
 Гран-при за лучший художественный фильм и Приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Русское зарубежье», Россия, 2009.

«Смерть в Пенсне, или Наш Чехов» (2010, Россия) 
 Гала-премьера в рамках официальной программы 32 ММКФ, 2010
 Фестиваль «Сталкер», Конкурсная программа, Россия, 2010
 Фестиваль Кино в Чебоксарах, Россия, 2010 — Приз за лучшую роль второго плана
 Фестиваль «Чеховские дни» в Таганроге, 2010
 Международный кинофестиваль в Севильи, Официальная программа, Испания, 2011

«Собачий рай» (2013, Россия) 
 Специальный приз жюри, «Окно в Европу», Выборг, Россия, 2013
 Приз за лучшую режиссёрскую работу и Приз за лучшую женскую роль — фестиваль «Сердце Байкала», Иркутск, Россия, 2013
 Приз за лучшую детскую роль — фестиваль «Киномай», Санкт-Петербург, 2013
 Фильм открытия и Специальный диплом жюри — Международный кинофестиваль «Краски мира», Елабуга, Россия, 2013
 II Приз за лучший фильм — «Человек познаёт мир», Углич (2013)
 Приз за луч«Собачий рай» (2013, Россия)шую женскую роль и Приз за лучшую операторскую работу — фестиваль «В кругу семьи», Екатеринбург, 2013
 Фестиваль «Сталкер», Конкурсная программа, Россия, 2013
 Фестиваль «Лучезарный ангел», Конкурсная программа, Россия, 2013
 Номинации «Лучший сценарий» и «Лучшая работа художника по костюмам» Российской киноакадемии «Золотой Орёл», 2013
 Международный кинофестиваль в Портланде, Официальная программа, США, 2014

«Жили-были мы» (2016, Россия)   
Премия Российской киноакадемии «Золотой Орёл» (2017)  - номинация «Лучшая работа художника-постановщика»   
Кинофестиваль «Окно в Европу» (Выборг) (2017) – Приз С. и А. Ростоцких

«Про Лёлю и Миньку» (2020, Россия)   
Премьера - 42-й Московский международный кинофестиваль (Москва, 1-8 октября 2020) - Лучший фильм Российских программ ММКФ – Диплом межрегиональной общественной организации «Федерация киноклубов» «За смелое открытие мифологии счастья у Зощенко»  
Международный фестиваль детского и юношеского кино «Герой» (Красноярск, 19-23 ноября 2020) – Приз за Лучшую женскую роль - актриса Евгения Щербинина (Лёлька)   
Международный Большой Детский Фестиваль (17 октября – 30 ноября 2020) - Лучший Фильм для детей – Приз Родительского жюри   
ХIV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» (Великий Новгород, 3-7 декабря 2020) - Приз за лучший сценарий   
IV Нижегородский благотворительный фестиваль «Детский КиноМай» (Москва, Нижний Новгород, декабрь 2020) – Приз зрительских симпатий.   
II кинофестиваль «Неделя Российского кино в США» (Нью-Йорк, 21-29 января 2021) - участник   
XVI Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» (Обнинск, 15-21 февраля 2021) – Приз «Лучший режиссёр» – Анна Чернакова; Приз Козельской Епархии "Лучший фильм о семье".    
XII Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» - (Ульяновск, 25-29 мая 2021) – Приз за лучшую женскую роль – актриса Татьяна Рыбинец (взрослая Лёля)   
XXV Всероссийский Фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» (Туапсе, 5-13 июля 2021) – Приз «За оригинальное художественное решение» - художник-постановщик Александр Адабашьян; Приз в номинации «Лучшая эпизодическая роль» - актер Константин Глушков.   
XXVII Российский кинофестиваль "Литература и кино" (Гатчина, 24 сентября - 2 октября 2021, Гатчина) – Приз зрительских симпатий.   
XVIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» (Москва, 23 – 20 ноября 2021) – Приз «Лучший фильм для детей и юношества».   
Участник фестивалей: 
Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке «Меридианы Тихого» (Владивосток),  XXIX Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!» (Санкт-Петербург), XIII Смоленская благотворительная кинонеделя (Смоленск),  XX открытый областной кинофестиваль «Дети и сказка» памяти А.Роу (Иваново), Международный кинофестиваль «Западные ворота» (Псков) и др.

Примечания

Ссылки 
 imdb.com
 АЛЕКСАНДР АДАБАШЬЯН И АННА ЧЕРНАКОВА В ГОСТЯХ У АНТОНА КОМОЛОВА И ОЛЬГИ ШЕЛЕСТ
 Анна Чернакова и Сезон английских туманов

Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры XXI века
Монтажёры России
Доктора философии
Члены Союза кинематографистов России
Выпускники ВГИКа
Члены Гильдии кинорежиссёров России